I Campionati mondiali di sollevamento pesi (World Weightlifting Championship) sono le competizioni che assegnano i titoli mondiali nello sport del sollevamento pesi. La prima edizione si disputò nel 1891, e dal 1905 sono organizzate dall'International Weightlifting Federation per un totale di 86 edizioni. Per sei anni (1964, 1968, 1972, 1976, 1980 e 1984) la gara olimpica era valida anche come campionato mondiale e questo fa sì che le edizioni effettivamente organizzate come tali siano 80. Dal 1987 si tiene anche la competizione femminile, fino al 1990 organizzata separatamente in sedi diverse, e dal 1991 unificata, con l'eccezione degli anni olimpici 1992 e 1996, quando si tennero altre due edizioni a loro riservate. Oggi i campionati si disputano annualmente ad eccezione dell'anno olimpico.

Nel 1983 la IWF decise di considerare ufficiali anche i campionati mondiali antecedenti al 1905, in base ad accurate ricerche effettuate negli archivi storici delle federazioni nazionali.

Nel 2023 l'88ª edizione della competizione si terrà dal 2 al 17 settembre in Arabia Saudita, a Riyadh, mentre nel 2025 si svolgeranno in Norvegia, a Førde.

Titoli in palio 
Ai mondiali vengono assegnati 20 titoli nel totale dell'esercizio (60 considerando anche le due specialità, lo strappo e lo slancio) in 10 categorie maschili e 10 femminili, sotto elencate.

Categorie maschili

Categorie femminili

Categorie di peso 
Nella storia dei campionati i limiti di peso delle categorie sono variate.

Categorie maschili

Pesi mosca
52 kg: 1969–1991
54 kg: 1993–1997
55 kg: 2018–

Pesi gallo
56 kg: 1947–1991
59 kg: 1993–1997
56 kg: 1998–2017
61 kg: 2018–

Pesi piuma
60 kg: 1906–1991
64 kg: 1993–1997
62 kg: 1998–2017
67 kg: 2018–

Pesi leggeri
67.5 kg: 1905
70 kg: 1906–1913
67.5 kg: 1920–1991
70 kg: 1993–1997
69 kg: 1998–2017
73 kg: 2018–

Pesi medi
80 kg: 1905–1913
75 kg: 1920–1991
76 kg: 1993–1997
77 kg: 1998–2017
81 kg: 2018–

Pesi massimi leggeri
82.5 kg: 1920–1991
83 kg: 1993–1997
85 kg: 1998–2017
89 kg: 2018–

Pesi mediomassimi
90 kg: 1951–1991
91 kg: 1993–1997
94 kg: 1998–2017
96 kg: 2018–

Pesi massimi primi
100 kg: 1977–1991
99 kg: 1993–1997
102 kg: 2018–

Pesi massimi
Open: 1891–1904
Oltre 80 kg: 1905–1913
Oltre 82.5 kg: 1920–1950
Oltre 90 kg: 1951–1968
110 kg: 1969–1991
108 kg: 1993–1997
105 kg: 1998–2017
109 kg: 2018–

Pesi supermassimi
Oltre 110 kg: 1969–1991
Oltre 108 kg: 1993–1997
Oltre 105 kg: 1998–2017
Oltre 109 kg: 2018–

Categorie femminili

Pesi mosca
44 kg: 1987–1992
46 kg: 1993–1997
48 kg: 1998–2017
45 kg: 2018–

Pesi gallo
48 kg: 1987–1992
50 kg: 1993–1997
49 kg: 2018–

Pesi piuma
52 kg: 1987–1992
54 kg: 1993–1997
53 kg: 1998–2017
55 kg: 2018–

Pesi leggeri
56 kg: 1987–1992
59 kg: 1993–1997
58 kg: 1998–2017
59 kg: 2018–

Pesi medi
60 kg: 1987–1992
64 kg: 1993–1997
63 kg: 1998–2017
64 kg: 2018–

Pesi massimi leggeri
67.5 kg: 1987–1992
70 kg: 1993–1997
69 kg: 1998–2017
71 kg: 2018–

Pesi mediomassimi
75 kg: 1987–1992
76 kg: 1993–1997
75 kg: 1998–2017
76 kg: 2018–

Pesi massimi primi
81 kg: 2018–

Pesi massimi
82.5 kg: 1987–1992
83 kg: 1993–1997
90 kg: 2017
87 kg: 2018–

Pesi supermassimi
Oltre 82.5 kg: 1987–1992
Oltre 83 kg: 1993–1997
Oltre 75 kg: 1998–2015
Oltre 90 kg: 2017
Oltre 87 kg: 2018–

Edizioni

Maschili

Femminili

Medagliere

Big (Totale) 
Risultato del medagliere Big (totale) aggiornato ai Campionati mondiali di sollevamento pesi 2022.

Big e Small 
Risultato dei medaglieri Big (totale) e Small (strappo, slancio e la scomparsa distensione lenta) aggiornato ai Campionati mondiali di sollevamento pesi 2022.

Plurimedagliati 
Uomini

Note

Voci correlate 
 Sollevamento pesi ai Giochi olimpici
 Campionati europei di sollevamento pesi

Collegamenti esterni